

Дейл — місто, штат Індіана
 Дейл — місто, штат Пенсільванія
 Дейл — місто, штат Вісконсин
 Дейл — переписна місцевість, штат Оклахома
 Дейл — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Перелік міст Середзем'я
 Дале (значення)